El término Vishniakí (en ucraniano y ) puede referirse a:

Vishniakí (Rusia), localidad del sur de Rusia.

Vishniakí (Borodianka, Kiev), localidad del raión de Borodianka del óblast de Kiev, en Ucrania.
Vishniakí (Fastiv, Kiev), localidad del raión de Fastiv del óblast de Kiev, en Ucrania.
Vyshniaky (Odesa), localidad del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vishniakí (Kozelschyna, Poltava), localidad del raión de Kozelschyna del óblast de Poltava, en Ucrania.
Vishniakí (Jorol, Poltava), localidad del raión de Jorol del óblast de Poltava, en Ucrania.
Vishniakí (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.